Хайда может означать:
 Хайда — индейский народ в Канаде и США.
 Хайда — язык, используемый народом хайда.
 Хайда — немецкое название города Нови-Бор